Підгородецький — українське прізвище.

Відомі носії:
 Підгородецький Володимир (1859–1923) — львівський архітектор.
 Підгородецький Анатолій Миколайович (*1967) — радянський і український  артист музичної комедії, співак (тенор)
 Підгородецький Василь Семенович (1925-2004) — член ОУН, політв'язень, вояк УПА, член Служби безпеки ОУН. 
 Підгородецька Ірина (*1991) — українська поетеса і музикант.